Eggert är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Anette Eggert (född 1975), svensk barnboksförfattare
 Folke Eggert (1915–1999), svensk militär
 Franz Xaver Eggert (1802–1876), tysk glasmålare
 Hermann Eggert (1844–1920), tysk arkitekt
 Ingrid Eggert (1919–2014), svensk tennisspelare
 Joachim Nicolas Eggert (1779–1813), svensk tonsättare
 Nicole Eggert (född 1972), amerikansk skådespelerska
 Pål Eggert (född 1968), svensk författare

Se även 
 Eggert (auktor)
 Egger 
 Eggers 

Tyska efternamn
Svenska efternamn